Flanitz ist ein geographischer Name

eines Ortes:
 Flanitz (Frauenau), Ortsteil von Frauenau, Landkreis Regen, Niederbayern 

von Gewässern:
 Flanitz (Feldaist), linker Zufluss der Feldaist bei Kefermarkt, Bezirk Freistadt, Mühlviertel, Oberösterreich
 Flanitz (Kleiner Regen), linker Zufluss des Kleinen Regen bei Flanitz, Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Niederbayern
 Flanitz, neben Blanitz deutscher Name der Blanice (Otava), rechter Zufluss der Otava bei Zátaví im Böhmerwald, Okres Písek, Jihočeský kraj, Tschechien